Ambetter Health 400 är ett stockcarlopp ingående i Nascar Cup Series som körs över 260 varv (400,4 miles 644,4 km) på den 1,54 mile långa ovalbanan Atlanta Motor Speedway i Hampton i Georgia i USA. Bansträckningen har med åren varierat från 300 miles till 500 miles. Loppet har körts årligen sedan 1960.

Tidigare namn 
 Dixie 300 (1960)
 Dixie 400 (1961–1966)
 Dixie 500 (1967–1979)
 Atlanta Journal 500 (1980–1990)
 Hardee's 500 (1991)
 Hooters 500 (1992–1994)
 NAPA 500 (1995–2002)
 Bass Pro Shops MBNA 500 (2003–2006)
 Pep Boys Auto 500 (2007–2009)
 Emory Healthcare 500 (2010)
 AdvoCare 500 (2011–2013)
 Oral-B USA 500 (2014)
 Folds of Honor Quiktrip 500 (2015-2022)

Vinnare genom tiderna 

  – Loppet kortat på grund av regn.
  – Loppet kortat på grund av rådande utegångsförbud för minderåriga.
  – Loppet framskjutet från söndag till måndag på grund av regn.
  – Loppet startade på söndagen och avslutades på måndagen på grund av ett regnavbrott.
  – Loppet förlängt enligt Nascar:s regel om att ett lopp inte får avslutas bakom säkerhetsbilen.
  - Loppet framskjutet från söndag 4 september till tisdag 6 september på grund av ihärdigt regn.

Förare med flera segrar

Team med flera segrar

Konstruktörer efter antal segrar

Referenser

Noter

Övriga källor 
 

NASCAR-tävlingar
Motorsportevenemang i USA
Sport i Georgia
Återkommande sportevenemang med premiär 1960